

Wydarzenia 

 Bliski Wschód
Gaza uznała zwierzchność Asyrii.
 Europa
Założenie Syrakuz przez Greków z Koryntu.

Przypisy